10168 Stony Ridge – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Stony Ridge – osservatorio astronomico statunitense in California

Pagine correlate 

 Stone Ridge